Eanfrith (auch Eanfrid, Enfrid, Anfrith, Eanfirdus, Eanferð, Eanferþ) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Éan- (Bedeutung unbekannt) und -frith (=„Friede, Schutz, Ruhe, Sicherheit, Asyl, Ordnung“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Eanfrith (Bernicia), König von Bernicia (633–634)
 Eanfrith (Hwicce), König der Hwicce (um 665)
 Eanfrith (Lindsey), König von Lindsey (um 725)
 Eanfrith (Elmham), Bischof von Elmham (736/758-758/781)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname